Peña kan som auktorsförkortning betyda:

 Alejandrina Bárcenas Peña
 Carlos Peña
 Jorge E. Peña
 Carol Peña Hernández

Robotskapade auktorsförkortningar